Rossischky (, ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Tscherkassy mit etwa 1300 Einwohnern (2001).

Rossischky liegt an der Fernstraße M 12 im Osten des Rajon Chrystyniwka und ist der Geburtsort von Iwan Gonta, einem Kosaken und Anführer der Hajdamaken im Kolijiwschtschyna-Aufstand von 1768.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Rajon Chrystyniwka